Castagnolo ima više značenja:
 Castagnolo, Bologna
 Castagnolo, Pisa